Dominique Bouchard (1963-1999), athlète français ;
 Dominique Bouchard (1991-), nageuse canadienne.